Жерве́ () — французская фамилия. Известные носители:

 
 Жерве, Альфред Альбер (1837—1921) — французский адмирал, участник Крымской войны и войны с Китаем.
 
 Жерве, Анри (1852—1929) — французский живописец, писал в исторические картины и портреты.
  (род. 1985) — французская киноактриса.
 Жерве, Борис Борисович (1878—1934) — российский военный теоретик и историк, капитан первого ранга.
 Жерве, Брюно (род. 1984) — канадский хоккеист, защитник.
 Жерве, Виктор Всеволодович (1867—?) — российский военный и военный писатель, участник Первой мировой войны.
 Жерве, Владимир Александрович (1816—1870) — российский военный, генерал-майор, участник обороны Севастополя во время Крымской войны.
 Жерве, Иван Карлович — российский военачальник, генерал-майор.
 Жерве, Исаак (ок. 1680—1739) — английский коммерсант и экономист.
 
 Жерве, Константин Карлович (1803—1877) — российский военный, инженер и мемуарист, генерал-майор.
 
 
 Жерве, Поль (1816—1879) — французский естествоиспытатель, палеонтолог и энтомолог.
 Жерве, Пьер — французский яхтсмен, олимпийский чемпион.

См. также 
 Жерве — русские дворянские роды французского происхождения.